Зевксіппа (, ім'я означає «та, що запрягає коней») — жіноче ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології:
 Зевксіппа — наяда, дочка річкового бога Ерідана, дружина афінського царя Пандіона.
 Зевксіппа — дочка Гіппокоона, про кого згадував Діодор Сицилійський, дружина аргоського царя Антифата, мати Оїкла, бабуся Амфіарая.
 Зевксіппа — дочка Ламедона, царя Сікіона.
 Зевксіппа — мати Атаманта.
 Зевксіппа — мати троянського царя Пріама.
 Зевксіппа — дочка Океану і Тетії.

Персонажі давньогрецьких міфів